Pusher henviser til flere ting:
 Pusher (individ) - et individ som begår kriminalitet ved at sælge narkotikum.
 Pusher (filmserie) - en filmserie.
 Pusher (film) - en film fra 1996.